Jules Colens, Belgisch archivaris
 Louis Colens, Belgisch geestelijke en syndicalist

Nederlandse of Vlaamse achternaam